Agata Jarecka (ur. 1965) – wiolonczelistka i pedagog
 Gustawa Jarecka (1908-1943) – powieściopisarka
 Krystyna Broll-Jarecka (ur. 1927) – poetka, radiowiec